Liebfrauenstraße steht für:

 Liebfrauenstraße (Darmstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Darmstadt/Darmstadt Nord
 Liebfrauenstraße (Ferienstraße) in Rheinhessen
 Liebfrauenstraße (Hannover), 1952 aufgehobene Straße in der Südstadt von Hannover, siehe auch Kapelle Unserer lieben Frauen (Hannover)
 Liebfrauenstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler K–M)
 Liebfrauenstraße (München)
 Liebfrauenstraße (Trier)